Krašeninnikov – apparato vulcanico costituito della penisola della Kamčatka
 Il'ja Sergeevič Krašeninnikov – politico russo
 Stepan Petrovič Krašeninnikov – esploratore, geografo, naturalista ed etnografo russo
 14069 Krasheninnikov – asteroide della fascia principale
 Krasheninnikov Peak – montagna dell'Antartide